

Персоналії 
 Тоніно Деллі Коллі — італійський кінооператор, лауреат премії «Давид ді Донателло».
 Коллі Микола Джемсович — архітектор радянських часів, член президії Спілки архітекторів, дійсний член Академії архітектури СРСР.
 Омар Коллі (* 1992) — гамбійський футболіст, центральний захисник італійської «Сампдорії» та національної збірної Гамбії.

Топоніми 
 Колоньйола-ай-Коллі — муніципалітет в Італії, регіоні Венето, провінція Верона.
 Коллі-а-Вольтурно — муніципалітет в Італії, регіоні Молізе, провінція Ізернія.
 Коллі-дель-Тронто — муніципалітет в Італії, регіоні Марке, провінція Асколі-Пічено.
 Коллі-суль-Веліно — муніципалітет в Італії, регіоні Лаціо, провінція Рієті.
 Коллі — вершина у горах Вапутік, що в Канадських скелястих горах (Британська Колумбія, Канада)